Einödriegel ist die Bezeichnung folgender Berge:

 Einödriegel (Bayerischer Wald) (1121 m)
 Einödriegel (Steiermark) (1141 m)